Ка́нтос () — многозначное слово.

Литература 
 Кантос (поэма) — произведение Эзры Паунда.

Персоналии 
 Кантос, Телемах (1910—1993) — кипрский художник, график, педагог.

Топонимы 
 Трес-Кантос — город и муниципалитет в провинции Мадрид, автономное сообщество Мадрид, Испания. 
 Фуэнте-де-Кантос — муниципалитет в провинции Бадахос, автономное сообщество Эстремадура, Испания.